FKP ist eine Abkürzung für
 Falkland-Pfund, die Währung der Falkland-Inseln (ISO-Code)
 den Fußballklub Pirmasens, siehe FK Pirmasens
 Festkörperphysik
 Finlands Kommunistiska Parti, schwedische Bezeichnung der Kommunistischen Partei Finnlands
 Französische Kommunistische Partei, auch KPF = Kommunistische Partei Frankreichs
 Flüggetlenségi Károlyi Párt, 1919 gegründete Linkspartei in Ungarn
 die deutsche Rapcrew Feinkost Paranoia aus München
 Flächenkorrekturparameter, eine Berechnungsmethode für RTCM-Daten, unter anderem bei SAPOS eingesetzt.
 Flüssigkristallpolymer

FKP